Pseudosempervivum är ett släkte av korsblommiga växter. Pseudosempervivum ingår i familjen korsblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korsblommiga växter
Pseudosempervivum